Dikke lul, volkstaal voor erectie
 De Dikke Lul Band, een Nederlandse band
 Dikke lul (single), een single van bovenstaande band uit 1994